Sattajärvi kan syfta på:

Finland 
 Sattajärvi (sjö i Pulju ödemarksområde): sjö i Pulju ödemarksområde i Enontekis kommun, 6,5 km söder om byn Nunnanen/Njunnás, 
 Sattajärvi (sjö i Rovaniemi): sjö i Rovaniemi, 45 km öster om stadens centrum, 
 Sattajärvi (sjö i Torneå), sjö i Torneå, 30 km nordost om stadens centrum, vid by med samma namn,

Sverige 

Sattajärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (30,3 ha)
Sattajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (74,7 ha)
Sattajärvi, Pajala kommun, småort i Pajala kommun, 
Mettä Sattajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (38,5 ha)
Sattajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (11,3 ha)
Sattajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750033-173866), sjö i Kiruna kommun,  (1,25 km²)
Sattajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754000-172353), sjö i Kiruna kommun,  (57,1 ha)
Sattajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755477-175684), sjö i Kiruna kommun,  (1,83 km²)

Se även
Saittajärvi (olika betydelser)
Saittarova, småort i Tärendö socken och Pajala kommun, hette tidigare Saittajärvi, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn